Treppenhaus steht für:

 Treppenhaus, Gebäudeteil oder Raum in einem Gebäude, in dem sich eine Treppe befindet, die mehrere Geschosse vertikal miteinander verbindet
 Treppenhaus (Pachten), denkmalgeschütztes Gebäude in Pachten, einem Stadtteil von Dillingen
 Treppenhaus (Apache-207-Album), Album des Rappers Apache 207 (2020)
 Treppenhaus (Lea-Album), Album der Sängerin Lea (2020)